Lahrs ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Dietrich Lahrs (* 1963), deutscher Manager
 Friedrich Lahrs (1880–1964), ostpreußischer Architekt
Thomas Lahrs (* 1972) deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Lahrs (* 1912), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (KPD)
 Willfried Lahrs (1913–2006), deutscher Turner und Trainer